Glau steht für:
 Glau (Trebbin), einen Ortsteil der Stadt Trebbin

Glau ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Glau (* 1956), deutscher Spieleentwickler
 Summer Glau (* 1981), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin 

Siehe auch:
 Clau
 Klau